Johansholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Johansholm (Sottunga, Åland), 
 Johansholm, Iniö, Åboland,

Se även
Johan Holm
Johannisholm

Robotskapade Finlandförgreningar